Ангел Кънчев може да се отнася за:
 Ангел Кънчев (1850 – 1872) – български революционер;
 „Ангел Кънчев“ – български параход;
 Ангел Кънчев (улица в София);
 Партизански отряд „Ангел Кънчев“.

Училища 
 Университет „Ангел Кънчев“ в Русе;
 ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ в Разград;
 137 СОУ „Ангел Кънчев“ в София;
 ОУ „Ангел Кънчев“ – основно училище в Русе;
 III ОУ „Ангел Кънчев“ – основно училище във Варна.